Ромай, Лина:

 Ромай, Лина (1919—2010) — американская актриса и певица.
 Ромай, Лина (1954—2012) — псевдоним испанской актрисы Росы Марии Альмираль Мартинес.